Петерс може да се отнася за:
 Вилхелм Петерс (1815-1883), германски естественик
 Крис Петерс (р. 1962), белгийски политик